Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1911 года прошёл 25-26 февраля на стадионе Øen Stadion в Тронхейме, Норвегия. В нём приняли участие 16 спортсменов. Россиянин Николай Струнников завоевал свой второй титул, победив на всех дистанциях.

Результаты 

 NF = не закончил дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки  
 Uitslag WK Allround 1911 op SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1911 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)